Beutong (Bakongan), een plaats in Indonesië
Beutong (Labuhan Haji Timur), een plaats in Indonesië
Beutong (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh